Grand Prix Niemiec 2001 (oryg. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) – 63. Grand Prix Niemiec, 49 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 12 w sezonie 2001 po raz 25. na torze Hockenheimring. W odbywającym się 29 lipca 2001 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Ralf Schumacher.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Niemcy
2001
2001 w Niemczech